Халіфа бін Заїд Аль Нахайян, Шейх Халіфа ібн Зайд Аль Нахайян (араб. خليفة بن زايد بن سلطان النهيان‎, англ. Khalifa bin Zayed Al Nahyan; нар. 25 січня 1948, Аль-Айн — 13
 Заїд бін Султан Аль Нахайян, Аль Нахайян (1918/1916, Абу-Дабі — 2 листопада 2004, Абу-Дабі, араб. ‏الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان‎‎) — шейх, 14-й правитель з роду Аль Нахайян.
 Султан бін Заїд бін Султан Аль Нахайян (1 грудня 1955 — 18 листопада 2019) — політик Емірату та член родини Аль Нахайян, який раніше був 3-м віце-прем'єр-міністром.